Ungdoms-VM i friidrott (engelska: IAAF World U18 Championships in Athletics, fram till november 2015 IAAF World Youth Championships in Athletics) är ett världsmästerskap för ungdomar som är 16 eller 17 år per den 31 december det år mästerskapet arrangeras.

Mästerskapet arrangeras av IAAF vartannat år. Det första mästerskapet hölls år 1999.

Mästerskap

Se även 
 Juniorvärldsmästerskapen i friidrott (för utövare som är 18–19 år)

Referenser 

Världsmästerskap
Friidrottstävlingar